George Buchanan (1506-1582) – umanista scozzese
Sir George Buchanan (1831-1895) – medico britannico
Sir George Buchanan (1854-1924) – diplomatico britannico
Sir George Buchanan – ingegnere civile britannico
George Buchanan (1890-1955) – politico scozzese
George A. Buchanan – vincitore della Medal of Honor durante la guerra civile americana